Аратика () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Атолл расположен в 47 км к северу от атолла Факарава и в 35 км к северо-востоку от атолла Кауэхи.

География 
В центре атолла расположена лагуна. В северной и южной частях Аратика есть два прохода, соединяющих лагуну с океаническими водами.

Население 
В 2017 году численность постоянного населения Аратики — 225 жителей. Главное поселение — деревня Папарара. На острове есть взлётно-посадочная полоса.

Административное деление 
Административно подчиняется коммуне Факарава.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания 

Туамоту
Атоллы